Иоа́хим Эрнст () — немецкое мужское имя:
 Иоахим Эрнст Ангальтский (1901—1947) — последний герцог Ангальта
 Иоахим Эрнст Ангальтский (1536—1586) — князь Ангальта
 Иоахим Эрнст Бранденбург-Ансбахский (1583—1625) — маркграф Бранденбург-Ансбаха